Ablenkung steht für:

 Deviation (Navigation), die Ablenkung eines Magnetkompasses 
 Ablenkung, Änderung der Ausbreitungsrichtung eines Lichtstrahls oder der Bewegungsrichtung eines Objekts, siehe Ablenkwinkel; Fachbegriff der klassischen Physik
 Beugung (Physik), die Ablenkung von Wellen an einem Hindernis
 Ablenkung, die Richtungsänderung elektrisch geladener Teilchen, siehe Ablenksystem; physikalisch-technischer Fachbegriff
 Konzentrationsstörung, die Ablenkung von Aufmerksamkeit bei Tätigkeiten; medizinischer, pädagogischer, psychotherapeutischer und psychiatrischer Fachbegriff
 Verleiten, die Ablenkung von Fressfeinden vom Nest und der Brut bei Vögeln; ornithologischer Fachbegriff
 Ablenkung (Schach), taktisches Motiv im Schachspiel
 Whataboutism, sprachliches Ablenkungsmanöver in Form eines Gegenangriffs

Siehe auch: